Мадина Ульфатовна Биктагирова  (род. ) — советская и российская бегунья на длинные дистанции, которая специализировалась в марафоне. Серебряная призёрка чемпионата Европы 1998 года с результатом 2:28.01. На олимпийских играх 1992 года заняла 4-е место, однако на допинг-контроле в её крови нашли фенилпропаноламин, и она была дисквалифицирована. На Олимпиаде в Атланте выступала за Белоруссию, но не смогла закончить марафонскую дистанцию. Заняла 5-е место на олимпийских играх 2000 года с результатом 2:26.33.

Экс-рекордсменка Беларуси в марафоне — 2:26.23.

Достижения 
 Победительница Лос-Анджелесского марафона 1992 года — 2:26.23
 Победительница Нагойского марафона 1997 года — 2:29.30
 Победительница Наганского марафона 2002 года — 2:26.09
 Победительница Наганского марафона 2003 года — 2:28.23

Примечания

Ссылки 
 sports-reference 
 

Бегуны на длинные дистанции России
Марафонцы России
Бегуны на длинные дистанции Белоруссии
Марафонцы Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил